Гіппагагос — гребний корабель Водної Імперії, обладнаний спеціально для перевезення кавалерії морем. Гіппагагоси не обладнуються артилерією і особливим захистом, але іноді мають таран. Палуба такого корабля розширена, посилена і зміцнена. Без охорони гіппагагоси в море не виходять, і навіть свого сигніфера не мають.

У штат гоплітагагоса входили:
 120 веслярів,
 1 капітан,
 1 гортатор,
 1 барабанщик,
 2 рульових.

Ресурси Інтернету 
 Гіппагагос

Примітки 

Кораблі античності
Давньогрецькі кораблі